Лига 2 2014/2015 () — 76-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 1 августа 2014 года и закончится 22 мая 2015 года. В чемпионате принимают участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Календарь чемпионата на lfp.fr

2014/2015
Франция
Спорт во Франции в 2014 году
Спорт во Франции в 2015 году